Blas de Rosales es una estación ferroviaria ubicada en la localidad del mismo nombre, departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, Argentina

Servicios 
La estación corresponde al Ferrocarril General Bartolomé Mitre de la red ferroviaria argentina. No presta servicios de pasajeros ni de cargas.

Véase también 
 Ferrocarril General Bartolomé Mitre
 Ramal ferroviario Córdoba Mitre-Comechingones

Referencias 

Blas de Rosales
Blas de Rosales
Departamento Río Primero